Асава:

 Асава — термин, используемый в буддизме для определения внутренних «потоков» (ума), склонностей.

Топоним 
 Асава — река в России, протекает в Республике Башкортостан.

Фамилия 
 Асава, Рут (1926—2013) — американская скульптор.

См. также 
 Асама